Karim Bellarabi (Berlijn, 8 april 1990) is een Duits voetballer die bij voorkeur als rechtsbuiten speelt. Hij verruilde in 2011 Eintracht Braunschweig voor Bayer Leverkusen, waar hij in augustus 2016 zijn contract verlengde tot medio 2021. Bellarabi debuteerde in oktober 2014 in het Duits voetbalelftal.

Jeugd 
Bellarabi is een zoon van een Marokkaanse vader en een Duitse moeder. Zijn stiefvader komt uit Ghana en hij groeide op in de wijk Huchting in Bremen.

Clubcarrière 
Bellarabi verbrak op zaterdag 23 augustus 2014 het record voor het snelste doelpunt in de Bundesliga ooit. Hij maakte toen na negen seconden 1-0 voor Bayer 04 Leverkusen uit bij Borussia Dortmund. Het vorige record stond sinds 1998 op naam van Giovane Élber en Ulf Kirsten, die dit evenaarde in 2002. Zij scoorden allebei na elf seconden. Op 17 februari 2017 scoorde Bellarabi de 50.000ste goal in de Bundesliga, in de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen FC Augsburg

Spelersstatistieken 

Bijgewerkt tot en met 28 april 2022.

Interlandcarrière 
Bellarabi debuteerde in 2012 in het Duits voetbalelftal onder 21. Zijn debuut in het Duits voetbalelftal volgde op zaterdag 11 oktober 2014. Hij begon die dag in de basis in een met 2–0 verloren wedstrijd tegen Polen die deel uitmaakte van de kwalificatiereeks voor het Europees kampioenschap voetbal 2016.

Duits voetballer